Sputnik 24 (också känd som Beta Xi 1, Korabl 13, och Mars 1962B) var ett försök att landa på
Mars 1962 som misslyckades. Sputnik 24 var en del av det sovjetiska Marsprogrammet. När rymdsonden skulle lämna jordens omloppsbana bröts den i bitar.

Sovjetunionens rymdprogram
Rymdfartsåret 1962